En Pologne, Gozdno peut désigner :
 Gozdno, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Gozdno, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Gozdno, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.